Kangerlussuakassak bezeichnet:
 Kangerlussuakassak (Bucht), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kangerlussuakassak (Fjord), Fjord im Distrikt Uummannaq, Grönland